Арман:

Имя 
  — мужское индоевропейское имя.
 Арман (1928—2005) — франко-американский художник и коллекционер; один из основателей нового реализма.
 Арман Ваннский (VI век) — святой Римско-Католической Церкви, епископ Ваннский, местночтимый святой.
 Арман Дюваль — герой романа Александра Дюма-сына «Дама с камелиями» (1848).
 «» — балет Фредерика Аштона по роману «Дама с камелиями» (1963).

Фамилия 
 Арман из Мёза, Жан Батист (1751—1816) — французский адвокат, член Конвента.
 Арман, Клод Жозеф (1764—1840) — французский полковник.
 Арман, Луи (1905—1971) — французский инженер, который руководил несколькими государственными компаниями.
 Арман, Поль Матисович (1903—1943) — советский офицер, полковник; первый танкист Красной армии, удостоенный звания Героя Советского Союза.
 Арман, Сильвен (род. 1980) — французский футболист.
 Арман, Эмиль (1872—1962) — французский общественный деятель, анархо-индивидуалист, писатель-философ.

Название 
 «Арман» — российско-казахское предприятие, занимающееся разработкой Арманского газонефтяного месторождения (Казахстан).
 «Арман» — кинотеатр в Алма-Ате.
 «Арман» — футбольный клуб из города Кентау, Казахстан.
 Арман (до 1999 г. — Красный Передовик) — село в Костанайском районе Костанайской области Казахстана.
 «Арман» — пляжный футбольный (в 1998—2008 годах — футзальный) клуб из города Павлодар, Казахстан.